Robert Bylot, un explorateur britannique du .
 L’île Bylot, dans l'arctique canadien.